Hondo kan syfta på följande platser:

Hondo, Texas
Äldre namn på Honshu, Japans huvudö